David Hughes – astronomo britannico
David Hughes – atleta britannico
David Hughes - attore statunitense
David Hughes - calciatore britannico
David Hughes – giocatore di football americano statunitense
David Hughes - giornalista, scrittore e produttore statunitense
David Hughes - musicista inglese
David Hughes - scrittore britannico
David Hughes – velista statunitense
David F. Hughes - attore e produttore statunitense
4205 David Hughes – asteroide areosecante scoperto nel 1985